L'Enfant de la haute mer, recueil de nouvelles de Jules Supervielle (1931)
 L'Enfant de la haute mer, court métrage d'animation français de Patrick Deniau (1985).